Mariana est un prénom : portugais, tchèque, espagnol, italien, roumain.

Lieux et communes 

  : Mariana est une municipalité de l'État du Minas Gerais.
  : Mariana était dans l'Antiquité une cité romaine en Corse, ayant donné son nom à un diocèse.
  : Mariana est une municipalité de Toscane.
  : Mariana, une municipalité espagnole de la province de Cuenca.
 Mariana Mantovana :  commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie en Italie

Personnalités 

 Mariana Díaz-Oliva : joueuse de tennis argentine
 Mariana Simionescu : joueuse de tennis roumaine
 Mariana Otero : réalisatrice française
 Mariana Nicolesco : chanteuse roumaine
 Mariana Ramos : chanteuse française
 Juan de Mariana : historien et philosophe espagnol jésuite
 Juanito Mariana : footballeur espagnol
 Mariana Pérez Roldán : joueuse de tennis argentine
 Mariana de Althaus est une dramaturge péruvienne
 Bienheureuse Mariana de Jesús, (aussi appelée Maria Ana de Jesús Navarro), (Madrid, 1565-1624)
 Vénérable Mariana de Jesus Torres, (Espagne, 1563-Quito, 1635), à laquelle sont attribuées des prophéties dénuées de sources fiables
 Sainte Maríana de Paredes y Flores (Quito,1618-1645)

Culture 
 Mariana, Mariana (1987) est un film mexicain d'Alberto Isaac
 Mariana (Los Perros) est un film chilien de Marcela Said, sorti en 2017.
 Mariana, personnage de la pièce de Shakespeare Mesure pour mesure, publiée en 1623.

Géographie 
Mariana trench (fosse des Mariannes), la plus profonde partie du monde des océans.

Notes et références 

Homonymie de toponyme